Роланд Генри Воан Скотт (, 25 марта 1888, Барнс — 10 января 1953, Монте-Карло) — английский шахматист, национальный мастер. Чемпион Великобритании 1920 г. Участник первых рождественских турниров в Гастингсе.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии Р. Скотта в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Скотта на сайте 365Chess

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Родившиеся 25 марта
Родившиеся в 1888 году
Родившиеся в Ричмонд-апон-Темс
Умершие 10 января
Умершие в 1953 году
Умершие в Монте-Карло